Ellis County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Ellis County (Kansas)
 Ellis County (Oklahoma)
 Ellis County (Texas)